Richard je lahko:
 Richard (osebno ime)
 Richard (priimek)